Сезона 2021/22. је 75. сезона у историји Партизана и 16. сезона од оснивања Линглонг Суперлиге Србије.

Тренутни састав 
Од 3. фебруара 2022.

Играчи са двојним држављанством 
  Немања Јовић
  Рајко Брежанчић
  Игор Вујачић
  Синиша Саничанин 
  Филип Холендер
  Рикардо Гомес
  Квинси Мениг

Трансфери

Дошли

Отишли

Играчи

Информације о играчком кадру

Пријатељски мечеви

Такмичења

Преглед

Суперлига Србије

Регуларна сезона

Табела 

Легенда:

Резултати по колима 

 Легенда:

Резултати 
1. коло

2. коло ()

3. коло

4. коло

5. коло

6. коло

7. коло ()

8. коло

9. коло () 165. вечити дерби

10. коло

11. коло

12. коло

13. коло

14. коло

15. коло ()

16. коло

17. коло ()

18. коло

19. коло 

20. коло

21. коло

22. коло ()

23. коло

24. коло () 166. вечити дерби

25. коло

26. коло

27. коло

28. коло

29. коло

30. коло ()

УЕФА Лига конференција

Квалификације за Лигу конференција

Друго коло квалификација

Укупан резултат 3:0 за Партизан, Партизан пролази у треће коло квалификација

Треће коло квалификација

Укупан резултат је 3:3, после извођења једанаестераца 4:2, Партизан је прошао у коло плеј-офа

Коло плеј-офа

Укупан резултат је 3:2, Партизан је прошао у групну фазу Лиге конференција.

Групна фаза

Група Б

Резултати

 Партизан је прошао у елиминациону фазу Лиге конференција, у бараж за осмину финала, заузевши 2. место у групи Б.

Елиминациона фаза

Бараж за осмину финала 

 Партизан је прошао у наредну рунду елиминационе фазе Лиге конференција, савладавши Спарту из Прага у двомечу укупним резултатом 3:1.

Осмина финала

Куп Србије

Шестнаестина финала

Осмина финала

Статистика 

|-
! colspan=14 style="background:black; color:white; text-align:center;"| Голмани

|-
! colspan=14 style="background:black; color:white; text-align:center;"| Одбрана

|-
! colspan=14 style="background:black; color:white; text-align:center;"| Везни ред

|-
! colspan=14 style="background:black; color:white; text-align:center;"| Нападачи

|-
! colspan=14 style="background:black; color:white; text-align:center;"| Играчи који су продати у току сезоне

Стрелци 

Ажурирано: 29. август 2021.

Одбране 

Ажурирано: 29. август 2021.

Дисциплински записник 

Ажурирано: 29. август 2021.

Капитени 

Ажурирано: 29. август 2021.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт ФК Партизан

2021/22
Партизан